Вила-Кова (порт. Vila Cova) — топоним.

 Вила-Кова — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.
 Вила-Кова — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Вила-Кова — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Порту.
 Вила-Кова — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.

См. также 
 Вила-Кова-а-Коэльейра
 Вила-Кова-а-Коэльейра
 Вила-Кова-да-Лиша
 Вила-Кова-де-Алва
 Вила-Кова-де-Перринью
 Вила-Кова-ди-Карруш
 Вила-Кова-ду-Ковелу